Kemlein ist der Familienname folgender Personen:
 William Kemlein (1813–1900), deutscher Maler und Restaurator
 Eva Kemlein (1909–2004), deutsche Fotografin und Fotojournalistin
 Georg Michael Kemlein (1785–1852), Kantor und Komponist
 Sophia Kemlein (* 1960), Historikerin